SOV steht für:

 Saratov Airlines, russische Fluggesellschaft, laut ICAO-Code
 Selvstændig Offentlig Virksomhed, dänische Rechtsform von staatlichen Unternehmen
 Sozialistische Offensive Vorwärts, Vorgängerin der österreichischen Sozialistischen Linkspartei
 Subjekt-Objekt-Verb, in der Sprachwissenschaft ein Wortstellungstyp
 Service Operation Vessel, Serviceschiff für Techniker von Offshore-Bauwerken, insbesondere Offshore-Windparks

Abkürzung